Mece puede referirse a:
 Mecé, comuna francesa en la región de Bretaña. 
 Mece (Darda), localidad de Croacia en condado de Osijek-Baranya.